Il doppio maschile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Sergio Casal e Emilio Sánchez che hanno battuto in finale Jim Courier e Martin Davis 7–6, 7–5

Teste di serie

 Rick Leach /  Jim Pugh (primo turno)
 Jim Grabb /  Patrick McEnroe (primo turno)
 Jorge Lozano /  Todd Witsken (quarti di finale)
 Guy Forget /  Jakob Hlasek (primo turno)

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (campioni) 
 Petr Korda /  Tomáš Šmíd (primo turno) 
 Michael Mortensen /  Tom Nijssen (primo turno) 
 Patrick Galbraith /  David Macpherson (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Tour 1990
Internazionali d'Italia 1990